Kozlodouy (en bulgare : ) peut désigner :

 Kozlodouy, ville dans le nord de la Bulgarie ;
 Obchtina Kozlodouy, commune de Bulgarie dont le chef-lieu est la ville de Kozlodouy ;
 Île de Kozlodouy, île située en face de la ville de Kozlodouy ;
 Centrale nucléaire de Kozlodouy, centrale nucléaire située au bord du Danube, à proximité de la ville de Kozlodouy.